een letter uit het Hebreeuwse alfabet, zie Sien (Hebreeuwse letter)
een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, district Birkenfeld, zie Sien (plaats)
een vrouwelijke voornaam, afgeleid van Francine (vrouwelijke vorm van Frans), zie Frans (voornaam)
dragers van deze voornaam:
 Sien Diels, Belgisch actrice (1947-2021)
 Sien Eggers, Belgisch actrice (1951)
 Sien Hoornik, Nederlandse naaister, prostituee en muze van Vincent van Gogh (1850-1904)
 Sien Wynants, Belgisch presentatrice (1990)
 Sien uit de kinderverhalen over Ot en Sien